Проспект Большевико́в:

 Проспект Большевиков — проспект на юго-востоке Санкт-Петербурга;
 «Проспект Большевиков» — станция Петербургского метрополитена, расположенная вблизи одноимённого проспекта;
 Проспект Старых Большевиков — проспект в Мытищах.

См. также 
 Улица Старых Большевиков